Фремон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фремон, Кристиан (1942—2014) — представитель князя-соправителя Андорры (от Франции) с 24 сентября 2008 года по 21 мая 2012 года.
 Фремон, Тьерри (род. 1962) — французский актёр. См. также 
 Фримонт